Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Consolida ajacis;
 el nombre común de la planta Linum narbonense;
 el nombre común de la planta Delphinium gracile.